Wustrow (slawisch für ‚umflossener Ort‘ oder ‚Ort auf der Insel‘) ist der Name folgender geographischer Objekte:

Halbinsel:
 Wustrow (Halbinsel), Halbinsel im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern

Orte:
 Wustrow (Fischland), Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Wustrow (Lanz), ein bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Lanz im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Wustrow (Mecklenburgische Seenplatte), Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Wustrow (Wendland), Stadt im Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 Wustrow (Oderaue), Ortsteil der Gemeinde Oderaue, u. a. mit den Ortslagen Altwustrow und Neuwustrow, im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Wustrow (Penzlin), Ortsteil der Stadt Penzlin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Wustrow (Rerik), Ortsteil der Stadt Rerik im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern auf der gleichnamigen Halbinsel

Wustrow ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Wustrow (1878–1920), deutsch-baltischer Diplomat, deutscher Konsul in Täbris
 Paul Wustrow (1890–1945), deutscher Professor für Zahnmedizin
 Siegfried Wustrow (* 1936), Radrennfahrer aus der DDR
 Thomas Wustrow (* 1952), deutscher Hals-Nasen-Ohrenarzt